Wilberforce – kot myszołap
 Wilberforce – jednostka osadnicza w USA
 Wilberforce – miasto w Australii